Battle Raper 2 é um jogo erótico de luta para PC produzido pela Illusion. É o segundo jogo da série Battle Raper. No jogo, você luta contra oponentes femininos despindo-as em um combate. A história não possui ligações com o original Battle Raper. Apesar do título (Raper significa estupro) não há estupros no jogo. Em Battle Rapper 2, também há a opção de editar a roupa e armamentos das personagens.

Personagens
 Yuuki Kukami 
 Eliza
 Yayoi Mibu
 Elferris Kyougoku
 Yura Kamishiro 
 Sara Kamishiro
 Setsuna Yagami

Ligações Externas
 Site oficial de Battle Raper 2 (Japonês)
 Battle Raper II: The Game imagens e opiniões (English)

Eroge
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos de luta